Соревнования по дзюдо на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 6 по 12 августа на «Арене Кариока 2» в Олимпийском парке в районе Барра-да-Тижука. 386 спортсменов разыграли четырнадцать комплектов медалей: по 7 у мужчин и женщин.

Майлинда Кельменди в категории до 52 кг принесла Косово, которое дебютировало на Олимпийских играх, первую олимпийскую медаль в истории во всех видах спорта.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Квалификация

Место проведения

Ссылки 
 Дзюдо на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года